De FDGB-Pokal 1973–1974 was de 23ste editie van de strijd om de Oost-Duitse voetbalbeker. De beker werd voor de derde keer in de clubgeschiedenis gewonnen door FC Carl Zeiss Jena, dat in de finale met 3-1 won van SG Dynamo Dresden.

Schema

Zie ook
DDR-Oberliga 1973/74
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1973
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1974

Bekervoetbal 1973/74
1974